Parker (filme) - com Jason Statham e Jennifer Lopez
 Parker (sonda espacial)

Localidades
Parker (Colorado)
Parker (Pensilvânia)
Parker (Carolina do Sul)
Parker (Arizona)
Parker (Flórida)
Parker (Idaho)
Parker (Texas)
Parker (Kansas)
Parker (Dakota do Sul)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos